Bose ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.

 Amar Gopal Bose (*1929), ameriški elektroinženir in poslovnež bengalijskega porekla.
 Ananda Mohan Bose (1847—1906), indijski državnik in matematik.
 Carol Bose (1596—1657), nemški vojskovodja
 Dilip Bose, indijski tenisač.
 Džagadiš Čandra Bose (1858—1937), bengalijski polihistor, fizik, biolog, botanik, arheolog in pisatelj.
 Georg Bose, nemški častnik.
 Georg Matthias Bose (1710—1761), nemški fizik in astronom.
 Julius von Bose (1809—1894), pruski general.
 Lucia Bosé (*1931), italijanska igralka.
 Mihir Bose (*1947), indijsko-britanski športni novinar.
 Miguel Bosé (*1956), španski glasbenik in igralec.
 Nandalal Bose (1882—1966), indijski slikar.
 Radž Čandra Bose (1901—1987), indijski matematik.
 Rahul Bose (*1967), indijski igralec, scenarist, filmski režiser, socialni aktivist in igralec ragbija.
 Sarat Čandra Bose (1889—1950), indijski odvetnik in borec za svobodo, brat Subhasa Čandre Boseja.
 Satjendra Nat Bose (1894—1974), indijski fizik in matematik.
 Sterling Bose (1906—1958), ameriški jazz glasbenik, trobentač in kornetist.
 Subhas Čandra Bose (1897—1945), indijski borec za neodvisnost, brat Sarata Čandre Boseja.
 Vivian Bose, indijska skavtinja.

Kraji 
Poljska:
 Bose, Poljska, vas severovzhodu Poljske.

Drugo 
 Bose Corporation, ameriško podjetje za izdelavo avdio naprav.
 Bose (krater), Lunin krater imenovan po Džagadišu Čandru Boseju.

Glej tudi 
 Böse (Boese)